Laurens County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Laurens County (Georgia)
Laurens County (South Carolina)